Grogol (onderdistrict), onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Grogol (Dukuhturi), plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Grogol (Gondang Wetan), plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Grogol (Grogol), plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Grogol (Grogol Petamburan), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Barat in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Grogol (Gunungjati), plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java, Indonesië.
 Grogol (Kapetakan), plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java, Indonesië.
 Grogol (Karang Tengah), plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Grogol (Limo), plaats in het bestuurlijke gebied Depok in de provincie West-Java, Indonesië.
 Grogol (Paliyan), plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta, Indonesië.
 Grogol (Pejawaran), plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Grogol (Weru), plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Grogol Petamburan, onderdistrict (kecamatan) van Jakarta Barat in het westen van Jakarta, Indonesië.